Афанасьев, Алексей: Афанасьев, Алексей Афанасьевич (1899—1943) — Герой Советского Союза.
 Афанасьев, Алексей Васильевич (1897—1984) — генерал-майор войск связи, начальник связи 2-й Ударной Армии.
 Афанасьев, Алексей Егорович (1936—2014) — советский и российский учёный в области торфа, доктор технических наук, профессор.
 Афанасьев, Алексей Иванович (1910—1978) — Герой Советского Союза.
 Афанасьев, Алексей Николаевич (1916—1968)— Герой Советского Союза.
 Афанасьев, Алексей Фёдорович (1850—1920) — российский художник.